

Esta é uma lista de jogos de computador e videogames LEGO 

{|class="wikitable"
|-
! Título
!
! GBC
! GBA
! NDS
! N64
! GC
! Xbox
! PS1
! PS2
! PC
! MAC
! X360
! PSP
! Wii
! PS3
! PS4
!  XOne
!Nintendo Switch
|-
|BIONICLE Heroes (2006) 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 
|
|
|
|
|
|-
|BIONICLE: The Game (2003)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|BIONICLE: Matoran Adventures (2002)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|BIONICLE: Maze of Shadows (2005)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|BIONICLE: Tales of the Tohunga (2001)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|Lego Alpha Team (2001)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|LEGO Jurassic World (2015)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|LEGO Batman: The Video Game (2008)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|LEGO Batman 2: DC Super Heroes (2012)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 
|
|
|
|
|
|
|-
|LEGO Battles (2009) 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|LEGO Chess (1998) 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|The LEGO Movie: Videogame (2014)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|The LEGO Movie 2: Videogame (2019)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|- 
|LEGO Creator (1998)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|LEGO Creator: Harry Potter (2001)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|LEGO Creator: Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|LEGO Creator: Knights Kingdom (2000)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|LEGO Digital Designer 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|LEGO City: Undercover (2013)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|LEGO Drome Racers (2002)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|LEGO Friends (2013)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|LEGO Harry Potter: Years 1-4 (2010)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|LEGO Harry Potter: Years 5-7 (2011)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|LEGO The Hobbit (2014)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 
|
|
|
|
|
|
|-
|LEGO Indiana Jones 2: The Adventure Continues (2009)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 
|
|
|
|
|
|-
|LEGO Island (1997)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|LEGO Island 2: The Brickster's Revenge (2001)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|LEGO Island Xtreme Stunts (2002) 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|LEGO Knights' Kingdom (2004)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|LEGOLAND (2000)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|LEGO Loco (1998)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|LEGO Lord of the Rings: The Video Game (2012)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|LEGO My Style Preschool (2000)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|LEGO My Style Kindergarten (2000)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|LEGO Pirates of the Caribbean (2011)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|LEGO Racers (1999)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|LEGO Racers 2 (2001)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|LEGO Rock Raiders (1999)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|LEGO Rock Band (2009)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|LEGO Soccer Mania (2002) 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|LEGO Stunt Rally (2000)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|LEGO Star Wars: The Video Game (2005)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|LEGO Star Wars II: The Original Trilogy (2006)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|LEGO Star Wars: The Complete Saga (2007)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|LEGO Star Wars III: The Clone Wars (2011)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|LEGO Universe (2010)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|LEGO Marvel Super heroes (2013)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|LEGO Batman 3 Beyond Gotham (2014)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|LEGO Dimensions (2015) 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|Lego Star Wars: The Force Awakens (2016)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|LEGO Worlds (2017)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|Lego Marvel Super Heroes 2 (2017)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|Lego The Incredibles (2018)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|LEGO Marvel Avengers (2016)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|The LEGO Ninjago Movie Video Game (2017)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|Lego DC Super-Villains (2018)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|Lego Indiana Jones: The Original Adventures (2008)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|Lego Star Wars: The Skywalker Saga (2022)

Jogos eletrônicos de Lego
Lego